Cikawung (Tanjungsiang), een plaats in Indonesië
Cikawung (Pancatengah), een plaats in Indonesië
Cikawung (Terisi), een plaats in Indonesië
Cikawung (Pekuncen)